Katarina Srebotnik e Alla Kudrjavceva erano le detentrici del titolo, ma Kudrjavceva non preso parte a questa edizione del torneo. Srebotnik ha fatto coppia con Raquel Kops-Jones, ma le due hanno perso nei quarti di finale contro Veronika Kudermetova e Irina Chromačëva.

In finale Anna-Lena Grönefeld e Alicja Rosolska hanno sconfitto Chromačëva e Kudermetova con il punteggio di 7-67, 6-2.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (semifinale)

 Raquel Kops-Jones /  Katarina Srebotnik (quarti di finale) 
 Anna-Lena Grönefeld /  Alicja Rosolska (campionesse)

Wildcard 

  Chloe Beck /  Emma Navarro (quarti di finale)

 Sara Errani /  Martina Trevisan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2019